Best of Soul – album di BoA del 2005
Best of Soul – album di Mario Biondi del 2016